Brit Királyi Légierő – angolul Royal Air Force
 Royal Aircraft Factory – a Royal Aircraft Establishment repülőgépgyár neve 1911 és 1918 között
 Vörös Hadsereg Frakció – németül Rote Armee Fraktion
 Rigai Autóbuszgyár, rövidítve: RAF
 Raf, olasz énekes.